Art Del Desplaçament, també anomenat parkour
 Diner d'Andorra, codi ADD, moneda andorrana
 Escons insubmisos - Alternativa dels Demòcrates Descontents (Ei-ADD), partit polític català